El Campeonato del mundo de motociclismo de 2003 fue la 55.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo, que comenzó el día 4 de abril de 2003 en el circuito de Suzuka (Japón) y terminó el 2 de noviembre del mismo año, en el Circuito de Cheste (GP de la Comunidad Valenciana) con el italiano Valentino Rossi como campeón mundial de Moto GP de aquel año. En la categoría de 125 cc, Daniel Pedrosa se proclamó campeón más joven de la historia y en 250 cc el campeón saldría el sanmarinense Manuel Poggiali.
Entre estas dos fechas se llegaron a disputar 16 grandes premios en todas las categorías(125 cc, 250 cc, Moto GP).

Se otorgaron puntos a los 15 primeros pilotos en cada carrera, sin un mínimo de carreras computables para el campeonato.

Calendario

Resumen general del campeonato

Moto GP 
Para Rossi este fue su tercer campeonato consecutivo en la categoría reina Moto GP (nótese que en 2001 la categoría todavía se llamaba 500 cc)y el quinto en su total de títulos mundiales en todas las categorías.

Al inicio de esta temporada Max Biaggi se presentaba como candidato a la disputa de la victoria final como en las temporadas anteriores, pero esta vez parecía tener una moto más competitiva debido a que volvía a Honda cuyas motos estaban por delante de las Yamaha. Por otro lado, también aparecía como otro serio candidato al título Daijiro Kato, pues había demostrado tener talento en las temporadas anteriores y también contaba con una moto más competitiva que en 2002. A pesar de todo esto Rossi partía como favorito, pues tenía en aquel momento la moto más competitiva que había disponible y según muchos era el mejor piloto que había en escena.
Los pronósticos a principio de año se vieron cumplidos, pues Rossi consiguió más de la mitad de las victorias posibles aquella temporada(9 victorias en 16 Grandes Premios) y conquistó el Mundial.

Sete Gibernau sorprendió a muchos con su segunda plaza final en este Campeonato, pues el favorito para muchos de repetir subcampeonato era Max Biaggi, quien consiguió acabar tercero.

En la primera carrera Daijiro Kato sufrió en la tercera vuelta un grave y espectacular accidente mientras se dirigía a la última chicane del circuito. Falleció después de varios días en coma. A pesar de este accidente, la carrera siguió su normal devenir, pero fue la última carrera del Campeonato Mundial de Motociclismo disputada en Suzuka al ser considerado peligroso.

Clasificación general
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera. 

 Los pilotos marcados en azul serían elegidos para los Premios a Rookie del año.

MotoGP

250 cc

125 cc

Referencias 

2003
Deportes de motor en 2003